Symfonie nr. 00 (Bruckner) (WAB 99, Symfonie in f, Studiensinfonie, 1863).
Symfonie nr. 0 (Bruckner) (WAB 100, Symphonie in d, 1869).
Symfonie nr. 0 (Schnittke) (1956/1957).

0